Beiersdorf AG – międzynarodowy koncern kosmetyczny

Niemcy:
 Beiersdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Beiersdorf – dzielnica miasta Grimma
 Beiersdorf – dzielnica miasta Uebigau-Wahrenbrück

Zobacz też 
 Baiersdorf
 Beiersdorf-Freudenberg
 Oppach-Beiersdorf